Boda Branca (título original: Noce blanche) é um filme francês lançado em 1989, dirigido e escrito por Jean-Claude Brisseau, com Bruno Cremer e Vanessa Paradis no elenco.

Sinopse

A trama gira em torno de Mathilde (Vanessa Paradis), uma garota de 17 anos que tem uma visão cínica do mundo e uma vida turbulenta. Seu professor de filosofia de 47 anos, François (Bruno Cremer), acaba por cruzar seu caminho e decide ajudá-la a estudar. Eventualmente, os dois acabam se envolvendo em um relacionamento amoroso, mas precisam deixar seu romance um segredo da esposa de François, Catherine (Ludmila Mikaël), e da escola.

Elenco

Comentários

 É o primeiro filme de Vanessa Paradis.

 As gravações se passaram quase inteiramente em Saint-Étienne, nas ruas de Deux Amis e na escola Jean Monnet-Portail Rouge.

Prêmios e indicações

Ligações externas